Grünes Labor ist eine Bezeichnung für folgende Einrichtungen:

 Grünes Labor Coburg, ein Versuchsgarten für Bäume im urbanen Bereich
 Grünes Labor Gatersleben, ein molekularbiologisch orientiertes Schülerlabor